Поля́нин, Андре́й Дми́триевич (род. 1 ноября 1951 года, , Китайская Народная Республика) — советский и российский  и .

Биография 
Отец А. Полянина преподавал в Пекинском университете экономические дисциплины.

В 1974 году А. Д. Полянин с отличием окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Дипломный проект выполнен под руководством А. Г. Куликовского.

С 1975 года работает в Институте проблем механики АН СССР (затем РАН); кандидат физико-математических наук (1981, тема диссертации «Асимптотический анализ тепло-и массообмена частиц в ламинарном потоке жидкости при больших числах Пекле», научные руководители Ю. П. Гупало, Ю. С. Рязанцев),

Доктор физико-математических наук (1986), ведущий научный сотрудник (1991).

С 2004 года преподает на кафедре «Прикладная математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор.
 
Член Экспертного совета ВАК РФ по математике и механике, член редколлегии журнала «Теоретические основы химической технологии».

В 2001 году избран в Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике.

Главный редактор международного научно-образовательного сайта «Мир математических уравнений».

Редактор книжной серии Differential and Integral Equations and Their Applications, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton-London.

Научные интересы: математическая физика, обыкновенные дифференциальные уравнения, дифференциальные уравнения в частных производных, интегральные уравнения, гидродинамика, теория тепло- и массопереноса, физико-химическая гидродинамика, химические технологии.

Автор более 30 книг (в том числе на английском, немецком и болгарском языках), наиболее известны его справочники по дифференциальным (обыкновенным и в частных производных) и интегральным уравнениям, опубликовал около 160 научных статей, автор 3 изобретений.

Награды 
Премия им. С. А. Чаплыгина (1991), с Ю. П. Гупало, Ю. С. Рязанцевым.

Библиография 
Ю. П. Гупало, А. Д. Полянин, Ю. С. Рязанцев. Массотеплообмен реагирующих частиц с потоком. М.: Наука, 1985. 336 с.

В. В. Дильман, А. Д. Полянин. Методы модельных уравнений и аналогий в химической технологии. М.: Химия, 1988.
 
В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. Справочник по нелинейным дифференциальным уравнениям: Приложения в механике, точные решения. М.: Физматлит, 1993.

В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. Справочник по дифференциальным уравнениям с частными производными: Точные решения. М.: Международная программа образования, 1996.

А. М. Кутепов, А. Д. Полянин, 3. Д. Запрянов , А. В. Вязьмин, Д. А. Казенин. Химическая гидродинамика. М.: Бюро Квантум, 1996. ISBN 5-85843-016-3.

А. Д. Полянин, А. В. Вязьмин, А. И. Журов, Д. А. Казенин. Справочник по точным решениям уравнений тепло- и массопереноса. М.: Факториал, 1998. ISBN 5-88688-023-2.

А. Д. Полянин, А. В. Манжиров. Справочник по интегральным уравнениям: Точные решения. М.: Факториал, 1998.

А. Д. Полянин, А. В. Манжиров. Справочник по интегральным уравнениям. М.: Физматлит, 2003.

А. Д. Полянин. Справочник по линейным уравнениям математической физики. М.: Физматлит, 2001.

В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Физматлит, 2001. 576 с. ISBN 5-9221-0102-1.

А. Д. Полянин, В. Ф. Зайцев. Справочник по нелинейным уравнениям математической физики. М.: Физматлит, 2002.

В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. Справочник по дифференциальным уравнениям с частными производными первого порядка. М.: Физматлит, 2003.

A. D. Polyanin. Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists. Boca Raton-London: Chapman & Hall/CRC Press, 2002.

A. D. Polyanin, V. F. Zaitsev. Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations. Boca Raton-New York: CRC Press, 2003.

A. D. Polyanin, V. F. Zaitsev. Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations. Boca Raton-London: Chapman & Hall/CRC Press, 2004.

A. D. Polyanin, A. V. Manzhirov. Handbook of Mathematics for Engineers and Scientists. Boca Raton-London: Chapman & Hall/CRC Press, 2007.

A. D. Polyanin, A. V. Manzhirov. Handbook of Integral Equations. Boca Raton-London: Chapman & Hall/CRC Press, 2008.

A. D. Polyanin, A. I. Chernoutsan. A Concise Handbook of Mathematics, Physics, and Engineering Sciences. Boca Raton-London: Chapman & Hall/CRC Press, 2010, 1140 p. ISBN 9781439806395.

Примечания

Ссылки 
 страница А. Д. Полянина на сайте EqWorld — Мир математических уравнений
 А. Д. Полянин на сайте www.mathnet.ru
 профиль А. Д. Полянина на сайте кафедры ПМ МГТУ

Фото 
Андрей Полянин и его книги, 2004 — 1

Андрей Полянин и его книги, 2004 — 2

Сотрудники Института проблем механики РАН